Пакость — может означать:

 Пакость — синоним подлости.

Топоним 

Пакость — город в Польше.
Пакость — до 1946 г. название села Нагорное в Мостисском районе Львовской области.